Atractaspis bibroni est un synonyme attribué à deux espèces de serpents :
Atractaspis bibroni Jan, 1859, synonyme de Atractaspis aterrima Günther, 1863
Atractaspis bibroni Smith, 1849, synonyme de Atractaspis bibronii Smith, 1849

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Atractaspidinae